Bourque ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Bourque (* 1986), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 François Bourque (* 1984), kanadischer Skirennläufer
 Gabriel Bourque (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Phil Bourque (* 1962), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Pierre Bourque (* 1942), kanadischer Politiker
 Ray Bourque (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler
 René Bourque (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Ryan Bourque (* 1991), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Bourke
 Burk (Begriffsklärung)
 Burck